Bareggesi – abitanti di Bareggia
Bareggesi – abitanti di Bareggio